Лукачовце може бити:

 Лукачовце (Њитра), насељено мјесто у округу Њитра, Њитрански крај, Словачка Република
 Лукачовце (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република